Gale (ime)
 Gale (prezime)

 Gale (krater), u Rusiji
 Gale (krater na Marsu)